Космонавтика Индии — космические исследования и космическая индустрия Индии.
На государственном уровне этим занимается Индийская организация космических исследований (ИОКИ, ISRO, входит в Департамент космических исследований (Department of Space)).

Индия имеет развитую космическую программу и в совокупности по потенциалу является в настоящее время шестой космической державой (после России, США, Китая, Европы и, дискуссионно, Японии).
Индия — одна из очень немногих космических держав, которая самостоятельно проводит запуски спутников связи на геостационарную орбиту, возвращаемых космических аппаратов и автоматических межпланетных станций (АМС) к Луне и Марсу и оказывает международные пусковые услуги.
Индия имеет собственную пилотируемую космическую программу и ожидается, что с 2023 года она начнёт собственными силами пилотируемые космические полёты космонавтов-гаганавтов на космическом корабле «Гаганьян» и станет четвёртой космической сверхдержавой.

История 
Индийский национальный комитет по космическим исследованиям (INCOSPAR) был образован в 1962 году, когда премьер-министром был Джавахарлал Неру.

С запуском собственного спутника с помощью собственной ракеты-носителя SLV Индия в 1980 году хронологически стала восьмой космической державой. Продолжением этих тестовых запусков стала ракета  ASLV.

К 2022 году ISRO располагает линейкой ракет-носителей PSLV, GSLV и GSLV III, которую готовится пополнить лёгкая РН SSLV.

В 1984 году первый индийский космонавт Ракеш Шарма осуществил полёт на советском космическом корабле.

2003 год — запуск первого спутника связи (GSAT-2) на геостационарную орбиту.

22 октября 2008 года состоялся запуск «Чандраян-1», искусственного спутника Луны, состоящий из орбитального модуля и ударного зонда; запуск ударного зонда (moon impact probe) был осуществлён с окололунной орбиты 14 ноября 2008.

5 ноября 2013 года Индия запустила на орбиту Марса аппарат «Мангальян», который вышел на орбиту 24 сентября 2014 и успешно проработал более полугода (ранее свои аппараты успешно отправляли на Марс только СССР, США и Европа).

Индия планировала запустить своего «вайоманавта» в 2014—2015 годах и гораздо дальше Ирана продвинулась по пути осуществления этого проекта, обеспечив возвращение на Землю из космоса опытного космического аппарата (SRE — 2007 год).

2010 — заявление о национальной лунной программе, под названием «Чандраян-2», которая изначально была запланирована на 23 апреля 2018 года, однако позднее была перенесена на первую неделю октября; новые сроки были намечены на декабрь, но лишь 22 июля 2019 АМС «Чандраян-2», на борту которой находится первый индийский луноход «Прагьям», стартовала к Луне (миссия закончилась неудачей попытки мягкой посадки после успешного выхода на орбиту). 
На 2023 г. намечен запуск лунного зонда «Чандраян-3».
Также, появились сообщения о сотрудничестве с Японией в миссии к Южному полюсу Луны, где Индия будет предоставлять посадочный модуль, а Япония — пусковую установку и луноход.

Космодромы 
 Космический центр имени Сатиша Дхавана (SHAR) на острове Шрихарикота (две стартовые площадки)
 Тхумба (TERLS) — малый космодром в штате Керала, используется в основном для запуска метеорологических ракет.

Военная 
Помимо ИОКИ, ещё одним исполнителем космической политики является Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO), которая публично отрицает участие в военных разработках; в настоящее время цели организации — координация и разработка новых образцов вооружений и военной техники, в том числе микро- и наноспутников. 
В 2005 г. Министерством обороны было принято решение создать систему военной технической разведки (Military Surveillance and Reconnaissance System), состоящую из двухкомпонентной системы разведки (всепогодной и круглосуточной радиолокационной и оптико-электронной разведки в зоне Индийского океана).
В мае 2019 г. была проведена реорганизация — принято решение о создании Обронного космического агентства (), занимающегося вопросами организации военной деятельности в космосе.

Для видовой разведки вооруженные силы Индии успешно использовали  собственный спутник-шпион , который был запущен в октябре 2001 г. Изображения TES позволяют следить за перемещением войск Пакистана и за боевыми действиями в Афганистане. К  2006 году спутник практически выработал свой ресурс. 

Также, по данным источника IndiaDefence, военные структуры Индии используют для видовой разведки изображения гражданских индийских спутников серии IRS, а также данные от спутников России и Израиля.

На замену в Индии завершается разработка системы космической разведки (Satellite Based Surveillance and Reconnaissance system, SBS), создаваемая по заказу Сухопутных войск Индии. Она должна быть готова к эксплуатации в январе 2007 г. 
Основу космической группировки системы SBS составят разработанные ИОКИ новые индийские спутники двойного назначения Cartosat-1 и CartoSat-2, предназначенные также для оптической съемки в коммерческих и гражданских целях. . 
 Cartosat-1, запущенный на орбиту в мае 2005 г., позволяет снимать объекты с пространственным разрешением 2—2,5 м; 
 , с разрешением около 1 м планировалось вывести на полярную орбиту в октябре 2006 г.; запущен 10 января 2007; 
 Cartosat-2C — запущен 22 июня 2016;
 еще один ИСЗ серии Cartosat-2 был выведен на орбиту 12 января 2018 г. (аппарат стал сотым индийским спутником в космосе), при помощи РН PSLV; его вес 710 кг, он оснащен камерами, способными передавать данные в высоком разрешении и должен вывести картографические возможности страны на принципиально новый уровень.
В наземный сегмент программы SBS входят центр космический разведки минобороны Индии DIPAC (Defence Imagery Processing and Analysis Centre), развернутый в Дели, а также станция управления спутниками в Бхопале.

Противоспутниковое оружие: 26 марта 2019 года Индия успешно сбила находящийся на низкой околоземной орбите (на высоте 300 километров) космический аппарат, став, таким образом, четвертой страной в мире, обладающей противоспутниковым оружием.

Перспективы 
В будущем ИОКИ предполагает создание аппарата многоразового использования (проект RLV-TD, 
ведутся суборбитальные тесты) и многоразовой транспортной космической системы нового поколения (), 
а в далёком будущем (после 2025—2030 гг.) — пилотируемые полёты на Луну, в кооперации с другими странами или даже самостоятельно.

См. также 
 Промышленность Индии

Ссылки 
 Индия — бедная страна, но много тратит на космос. У неё есть 4 причины // Русская служба Би-би-си 6 июня 2017

Примечания